MDA kan blandt andet henvise til:

Steder 
 Moldova – europæisk land med ISO 3166-1 landekoden MDA

Teknologi 
 Mail delivery agent – program som videresender e-mails til deres modtagere
 Model Driven Architecture – en metode til at designe software

Videnskab og kemikalier 
 3,4-metylendioksyamfetamin – et euforiserende og psykedelisk stof i familie med amfetamin